The Grave (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone.
The Grave (film), een film uit 1996.
The Grave (roman), een roman van James Heneghan
The Grave (Don McLean), een nummer van Don McLean.